El Español hace referencia a varios artículos sobre medios de comunicación:

Siglo XIX
 El Español (1810-1814), periódico publicado en Londres, fundado por el periodista español José María Blanco White.
 El Español Constitucional (1818-1820, 1824-1825), periódico publicado en Londres del exilio liberal español, dirigido por Pedro Pascasio Fernández Sardino.
 El Español (Nueva Orleans) (1829-1830), periódico de Nueva Orleans.
 El Español (Madrid) (1835-1837, 1845-1848), periódico publicado en Madrid en dos épocas, a cargo del periodista español Andrés Borrego.
 El Español (1865-1868), periódico moderado de Madrid.
 El Español (1873-1896), periódico monárquico y conservador publicado en Sevilla.

Siglo XX
 El Español (semanario), revista semanal publicada en España durante la dictadura franquista.

Siglo XXI
 El Español (periódico digital) (2015-), periódico digital español.